El término Stavenhagen puede hacer referencia a:

Stavenhagen, ciudad de Alemania.
Bernhard Stavenhagen (1862-1914), pianista, director de orquesta y compositor alemán;
Rodolfo Stavenhagen (1932-2016), sociólogo alemán.